Osendorf ist der Ortsname von

 Osendorf (Amerang), Ortsteil der Gemeinde Amerang, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Osendorf (Dorfen), Ortsteil der Stadt Dorfen, Landkreis Erding, Bayern
 Radewell/Osendorf, Ortsteil der kreisfreien Stadt Halle (Saale), Sachsen-Anhalt

Siehe auch:
 Ossendorf
 Osendorfer See